Се́льское поселе́ние «Село Сабуровщино» — муниципальное образование в Бабынинском районе Калужской области Российской Федерации.

Административный центр — село Сабуровщино.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц "Бабынинский район", "Боровский район", "Дзержинский район", "Жиздринский район", "Жуковский район", "Износковский район", "Козельский район", "Малоярославецкий район", "Мосальский район", "Ферзиковский район", "Хвастовичский район", "Город Калуга", "Город Обнинск", и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Бабынинского района
Сельские поселения Калужской области